Рипаблик — может означать:

 Рипаблик () — округ в штате Канзас, США.
 «Рипаблик» () — американская авиастроительная корпорация.